1D kan avse:

 One Direction, brittisk-irländskt pojkband
 Canon EOS-1D, digital systemkamera
 Division 1D, region i svenska Division 1 i ishockey